A1 är en motorväg i Polen som är under byggnad. Denna motorväg är tänkt att gå från Gdańsk till gränsen mot Tjeckien där den ansluter till den tjeckiska motorvägen D1. A1 kommer att bli en del av Europaväg 75.

För närvarande består motorvägen av två helt färdigbyggda sträckor, där den ena går från Gdańsk till Piotrków Trybunalski som ligger nedanför Łódź och den andra från Częstochowa till gränsen mellan Polen och Tjeckien, där den övergår till den tjeckiska motorvägen D1.

Den 1 juli 2016 blev motorvägens led förbi Łódź  klar och därmed är A1 även sammankopplad med expressväg S8 som bland annat förbinder Warszawa med Wrocław. Vidare betyder leden förbi Łódź att hela sträckan mellan Gdańsk och Tjeckien blir helt fyrfilig, då vägen mellan de två färdigbyggda delarna av A1 redan är fyrfilig, fast utan motorvägsstandard.

När motorvägen blir helt sammanbyggd kommer den att innebära en nord-sydlig motorväg genom Polen, som dessutom tillsammans med till exempel den slovakiska D1 kommer att bli en viktig nord-sydlig förbindelse genom Europa. Eftersom Gdańsk och intilliggande Gdynia är viktiga hamnstäder med anslutningar med färjor till Sverige kommer denna motorväg att få stor betydelse även för Sverige.

Trafikplatser 

|-
| colspan=4 bgcolor=white |
|-
| bgcolor=#ffcc96 colspan=4 align=center |Avbrott - utbyggnad pågår

|}

Se även 
 Motorväg
 Motorvägar i Polen

Motorvägar i Polen